Midvinterblot kan avse:

 En fornnordisk blotshögtid strax efter eller identisk med Jul (förkristen)
 Midvinterblot (målning) – av Carl Larsson
 Midvinterblot (film) – en svensk kortfilm från 1946
 Midvinterblod (roman) – svensk roman av Mons Kallentoft
 Midvinterblot: Reflektioner, introduktioner, personer – svensk essäsamling av Anders Björnsson
 Midvinterblot (musikalbum) – 8:e albumet med svenska dödsmetalbandet Unleashed